Андјелска Хора може бити:

 Андјелска Хора (Брунтал), град у округу Брунтал, Моравско-Шлески крај, Чешка Република
 Андјелска Хора (Карлове Вари), насељено мјесто у округу Карлове Вари, Карловарски крај, Чешка Република